Чемпионат Венгрии по кёрлингу среди смешанных команд — ежегодное соревнование венгерских смешанных команд по кёрлингу (команда должна состоять из двух мужчин и двух женщин; см. :en:Mixed curling). Проводится с 2005 года. Организатором является Ассоциация кёрлинга Венгрии ().

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Венгрию на международной арене как смешанная сборная Венгрии.

Годы и команды-чемпионы 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

Примечания

Ссылки 
 Magyar Curling Szövetség » Magyar bajnokok listája (чемпионы различных чемпионатов Венгрии по кёрлингу: женщины, мужчины, смешанные команды, игрок года жен., игрок года муж., смешанные пары, юниоры жен., юниоры муж., юниоры смешанные пары)

См. также 
 Чемпионат Венгрии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Венгрии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Венгрии по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Венгрии по кёрлингу среди юниоров

Соревнования по кёрлингу в Венгрии
 
Кёрлинг
Венгрия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2005 года